Müllerstraße 7 ist ein Grundstück an der Müllerstraße im Gärtnerplatzviertel der Stadt München. Auf ihm wurden folgende Gebäude errichtet:

 Bayerisches Militärlazarett: 1774–1778 nach einem Entwurf von Carl Albert von Lespilliez, bis 1872
 Luitpold-Gymnasium: 1886/87 durch Umbau von Friedrich Adelung, Kriegsruine 1947 abgebrochen
 Hochbunker Müllerstraße: 1940/41
 Heizkraftwerk Müllerstraße: 1954–1956 von Werner Issel
 The Seven: 2010–2014 durch Umbau

Bauwerk in der Isarvorstadt